Osoby o tym nazwisku:
 Mario Bergamaschi − włoski piłkarz
 Vasco Bergamaschi − włoski kolarz szosowy